Рушин Макдональд (,  17 серпня 1992) — ямайський спринтер, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.

Виступи на Олімпіадах

Зовнішні посилання 
 
 

Ямайські бігуни на короткі дистанції
Ямайські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016